Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Abierto Mexicano Telcel  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Ágnes Szávay (ultimo turno)
 Ioana Raluca Olaru (Qualificata)
 Betina Jozami (secondo turno)
 Alexa Glatch (ultimo turno)

 Viktorija Kutuzova (Qualificata)
 Arantxa Rus (ultimo turno)
 Anna Tatišvili (primo turno)
 Gréta Arn (Qualificata)

Qualificati 

 Gréta Arn
 Ioana Raluca Olaru

 Arantxa Parra-Santonja
 Viktorija Kutuzova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2009
WTA Tour 2009